Сан Хуан Дијего има више значења:

 Сан Хуан Дијего, Матлакуапа (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сан Хуан Дијего (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику